Cette page contient les pages d'homonymie de Schaepkens.

 Théodore Schaepkens (1810-1883), peintre belge ;
 Alexander Schaepkens (1815-1899), peintre néerlandais ;
 Arnold Schaepkens (1816-1904), peintre belgo-néerlandais ;